У́тта или О́тта () — река в норвежской фюльке Иннландет, протекает по территории коммун Шок, Лом, Вого и Сель. Правый и крупнейший приток реки . Длина — 147 километров, а площадь водосборного бассейна — 4011 км².

Река вытекает из озера Дьюпватн на высоте 1016 метров над уровнем моря и течёт преимущественно на восток и юго-восток.

Крупнейшим притоком Утты является река Бёвра (), впадающая в неё справа в коммуне Лом.

На реке расположены водопады Поллфоссен (, 81 м), Хёгфоссен (, 98 м), Офоссен (, 23 м) и Эйдефоссен (, 11 м).

Ссылки 
 konsesjonssøknad for Nedre Otta kraftverk.
 .
 .

Примечания 

Реки фюльке Иннландет
Бассейн Гломмы